

Personnalités 

 Antoine-Marie Cazaux (1897-1975), évêque français 
 Édouard Cazaux (1889-1974), sculpteur et céramiste
 Henri Cazaux, joueur de rugby à XV
 Hippolyte Cazaux (1773-1846), colonel du premier Empire
 Jean-Louis Cazaux (né en 1960), auteur de jeux et de livres sur les jeux
 Lionel Cazaux, compositeur et chef d'orchestre français
 Marie-Madeleine-Charlotte de Béon du Massés-Cazaux
 Pierre Cazaux (né en 1984), coureur cycliste français
 Roland Cazaux, violeur récidiviste français
 Yves Cazaux, ancien préfet, historien, essayiste et romancier.

Toponymes
 Cazaux : commune française, située dans le département de l'Ariège
 Cazaux est un lieu-dit de la commune française de La Teste-de-Buch, en Gironde, où se situe la Base aérienne 120 Cazaux.

Voir aussi
 Cazaux-d'Anglès : commune française, située dans le département du Gers
 Cazaux-Debat : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Dessus : ancienne commune française des Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Fréchet : ancienne commune française des Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors: commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Layrisse : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Cazaux-Savès : commune française, située dans le département du Gers
 Cazaux-Villecomtal : commune française, située dans le département du Gers

 Cabanac-Cazaux : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Sainte-Aurence-Cazaux : commune française, située dans le département du Gers

Hydronyme
 Canal de Cazaux ou Canal des Landes : canal artificiel des Landes
 Étang de Cazaux et de Sanguinet : Étang faisant partie des grands lacs landais

Homophone
 Bernard Cazeau : homme politique français
 Cazeaux-de-Larboust : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne